Darién o Darien puede referirse a:

Lugares 

 la actual provincia de Darién, localizada al este de Panamá;
 el desaparecido territorio del Darién, que abarcaba la región del Darién localizado entre Panamá y Colombia;
 la desaparecida comarca del Darién, localizada en Panamá;
 la histórica región del Darién, que abarca la provincia del Darién y las comarcas indígenas de Guna Yala, Madugandí, Wargandí y Emberá-Wounaan, todas ellas en Panamá, y el norte del departamento del Chocó, al oeste del golfo de Urabá, en Colombia;
 el golfo de Darién en el mar Caribe;
 la antigua ciudad de Santa María la Antigua del Darién, primer establecimiento permanente español en la provincia de Tierra Firme;
 el municipio de Darién, Colombia;
los poblados estadounidenses de:
Darien (Connecticut)
Darien (Georgia)
Darien (Illinois)
Darien (Nueva York)
Darien (Wisconsin)
Darien (condado de Walworth)

Otros 
 el equipo de la Liga ASOBAL Darien Logroño (en la actualidad, Natur House Logroño);
 Darién, Darien o Mamoru Chiba, personaje del manga y anime Sailor Moon.